Lebu kan syfta på:

Chile 

 Lebu (kommun), Región del Biobío, Provincia de Arauco, 
 Lebu (ort), Región del Biobío, Provincia de Arauco,